Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Сейшельских Островов. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 23 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 1 находятся под критической угрозой исчезновения, 2 находится под угрозой исчезновения, 3 являются уязвимыми 0 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Сейшельские Острова
Списки млекопитающих по странам
Фауна Сейшельских островов